Rhynchochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1967 roku przez koreańskiego biologa Ju-shey Ho.

Gatunki
Rhynchochondria longa Ho, 1967

Przypisy 

Rhynchochondria